Coletânea musical, seleção de canções de diferentes álbuns, às vezes lançada sob o nome de Greatest Hits
Coletânea literária, seleção de contos, crônicas, poemas e afins
Box set, produto do mercado cultural reunido em uma “caixa” com número determinado de artigos vendidos de uma só vez na forma de uma coleção
Coletânea (álbum), coletânea musical lançada em 2006 pela banda brasileira de pop rock Quatro Fatos

Ver também 

Desambiguações de música